Пелтініш () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Пелтініш () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Пелтініш.
 Пелтініш () — комуна в Румунії, у повіті Караш-Северін.
 Пелтініш () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Пелтініш.
 Пелтініш () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Асеу.
 Пелтініш () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Панач.
 Пелтініш () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Бечешть.
 Пелтініш () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Гура-Тегій.
 Пелтініш () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Лупень.
 Пелтініш () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративно підпорядковується місту Сібіу.